Educ action est hebdomadaire spécialisé dans le domaine de l'éducation et la culture paraissant au Bénin et en ligne. crée le 13 juillet 2013 par Ulrich Vital Ahotondjo qui en est le directeur général.

Description 
Travaillant à grand impact dans le secteur de l'éducation en Afrique et Bénin, Educ action produit du contenu par site internet, en viserions papier et du contenu audiovisuel. En 2015, ils mettent en place l'ONG Educ Action qui travaille à sensibiliser les écoliers dans tous les départements du Bénin. En 2019, il célèbre 5 ans d'existence à travers à travers cinq activités dont des rencontres internationales à la maison des médias, tournoi de football entre confrères, une séance de don de sang au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga et une cérémonie de remise de prix du concours national dénommé Oscar de dictée.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Médias au Bénin
 liste des journaux au Bénin

Liens externes 
 https://eduactions.org// Site Officiel]